Le terme Paspébiac peut se référer à:

Toponymes

Paspébiac (ville), Bonaventure, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques : 48° 02' 00" Nord; 65° 15' 00" Ouest.
 Rivière Paspébiac, Hope Town, Bonaventure, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques : 48° 03' 45" Nord; 65° 09' 23" Ouest.
 Baie de Paspébiac, Paspébiac (ville), Bonaventure, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques : 48° 00' 31" Nord; 65° 16' 48" Ouest.
 Pointe de Paspébiac, Paspébiac (ville), Bonaventure, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques : 48° 00' 49" Nord; 65° 14' 51" Ouest.
 Seigneurie de Paspébiac, Paspébiac (ville), Bonaventure, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques : 48° 05' 00" Nord; 65° 20' 00" Ouest.
 Paspébiac-Est (hameau), Hope Town, Bonaventure, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques : 48° 02' 16" Nord; 65° 12' 35" Ouest.
 Paspébiac-Ouest (secteur), Paspébiac (ville), Bonaventure, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques : 48° 01' 15" Nord; 65° 16' 30" Ouest.
 Rivière-Paspébiac (hameau), Paspébiac (ville), Bonaventure, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques : 48° 03' 17" Nord; 65° 15' 32" Ouest.
 Site patrimonial du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, Paspébiac (ville), Bonaventure, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques : 48° 01' 09" Nord; 65° 14' 36" Ouest.